

Agronomia
Buga  – Cultivar di olivo friulana.

Astronomia 
Buga  – cratere su Callisto.

Geografia 
Guadalajara de Buga  – Località colombiana.

Giardinaggio 
 BUGA, abbreviazione di Bundesgartenschau, mostra federale tedesca di giardinaggio.

Mitologia 
Buga  – Divinità celeste degli Evenchi.